

Sigle 
 Maritime patrol aircraft – aereo da pattugliamento marittimo
 Movimento per le Autonomie – partito politico italiano
 Medrossiprogesterone acetato – ormone steroideo della classe dei progestinici
 Meditazione Profonda e Autoconoscenza
 Motion Picture Association – unione delle principali major dell'industria cinematografica americana

Codici 
 MPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mpacha (Namibia)
 mpa – codice ISO 639-3 della lingua mpoto

Altro 
 mPa – simbolo del millipascal
 MPa – simbolo del megapascal
 mpa – estensione di file audio